Back and Forth – singolo dei Cameo del 1987
 Back & Forth – EP degli Skinny Puppy del 1984
 Back & Forth – singolo di Aaliyah del 1994
 Back and Forth – singolo degli Operator Please del 2010
 Back and Forth – singolo di B.o.B del 2015
 Back and Forth – singolo di Hoodrich Pablo Juan e Gunna del 2017